Жнецы () — региональный гимн Каталонии. Народная мелодия песни была создана неизвестным автором в период восстания каталонцев в 1639—1640. Стихи гимна (для этой мелодии) были написаны в конце XIX века.

Утверждён как гимн автономного сообщества в 1993.

Текст 

Els Segadors (на каталанском)

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena.
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Tornada:
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors.
Ara és hora d’estar alerta.
Per quan vingui un altre juny,
esmolem ben bé les eines.

Tornada

Que tremoli l’enemic,
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d’or,
quan convé seguem cadenes.

Tornada

«Жнецы» (на русском)

Победоносная Каталония,
К богатству и изобилию вернёшься ты,
За спинами тех людей
настолько гордых и злых

Припев

Взмахнём серпом!
Взмахнём серпом, защитники земли! –
Взмахнём серпом!

Пришло время, жнецы.
Пришло время быть на чеку.
Когда придёт июнь,
С заточеными инструментами

Припев

Пусть враг дрожит,
Узрев наш флаг.
Также как косим колосья,
Придёт время — сбросим свои цепи

Припев

Примечания

Литература 
 Jaume Ayats i Abeyà. Els Segadors: de cançó eròtica a himne nacional. — L’Avenç, 2020. — 256 p. — ISBN 978-8488839-54-1

Ссылки 

 Официальная страница гимна на сайте правительства, запись гимна в mp3
 История гимна
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Каталонии
Гимны Испании
Песни 1899 года